

Cinema 
Lathi – film del 1988 diretto da Hrishikesh Mukherjee

Geografia 
Lathi – città del Gujarat (India)
Lathi – isola della provincia di Sanma (Vanuatu)

Altro 
 Lathi – stato principesco del subcontinente indiano